Marsal (Mosela)
 Marsal (Tarn)
 Frédéric François-Marsal
 Marià Fortuny i Marsal